Karl von Elsner ist der Name folgender Personen:

* Karl Christian von Elsner (1755–1815), königlicher preußischer Generalleutnant
 Karl Friedrich von Elsner (1739–1808), königlicher preußischer Generalmajor